Премія Жозефа Роні-старшого () — французька науково-фантастична літературна премія. Вручається з 1980 року за науково-фантастичні твори, що опубліковані у Франції, у двох категоріях: найкращий роман та найкраще оповідання. Нагорода названа на честь французького письменника Жозефа Роні-старшого.

Лауреати

Найкращий роман 

 1980 : Мішель Жері // Le territoire humain
 1981 : Мішель Жері // Les yeux géants
 1982 : Елізабет Вонарбур // Le silence de la cité
 1983 : Еммануель Жуан // Damiers imaginaires
 1984 : Жан-П'єр Юбер // Le champ du rêveur
 1985 : Еммануель Жуан // Ici-bas
 1986 : Жан-П'єр Юбер //Ombromanies
 1987 : Франсіс Бертело // La ville au fond de l'œil
 1988 : Жюллі Вінтребер // Les olympiades truquées
 1988 : Ролан Вагнер // Le serpent d'angoisse
 1989 : Ролан Вагнер // Poupée aux yeux morts
 1990 : Ів Фреміон // L'hétéradelphe de Gane
 1991 : П'єр Штольц // Cent mille images
 1992 : Жан-Клод Дюньяк // Étoiles mortes (Aigue Marine/Nivôse)
 1993 : Алан ле Бюссі // Deltas
 1994 : Рішар Каналь // Ombres blanches
 1995 : Рішар Каналь // Aube noire
 1996 : Моріс Дантек // Les Racines du mal
 1997 : Серж Леман // F.A.U.S.T.
 1998 : Роланд Вагнер // L'odyssée de l'espèce
 1999 : Жан-Марк Ліньї // Jihad
 2000 : Мішель Пажель // L'équilibre des paradoxes
 2001 : Йохан Геліот // La Lune seule le sait
 2002 : Лоран Женефор // Omale
 2003 : Жюллі Вінтребер // Pollen
 2004 : Роланд Вагнер // La Saison de la Sorcière
 2005 : Ксав'є Момежан // La Vénus anatomique
 2006 : Катерін Дюфур // Le Goût de l'immortalité
 2007 : Жан-Марк Ліньї // Aqua TM
 2008 : Елізе Фонтеналь // Unica
 2009 : Ксав'є Момежан // Lilliputia
 2010 : Уго Беллагамба // Tancrède. Une uchronie
 2011 : Лоран Вале // Les Pilleurs d'Âmes
 2012 : Роланд Вагнер // Rêves de gloire
 2013 : Лоран Женефор // Points chauds
 2014 : Аєрдаль, for Rainbow Warriors and L. L. Kloetzer, for Anamnèse de Lady Star (ex-æquo)
 2015 : Аєрдаль // Bastards
 2016 : Лоран Женефор // Lum'en
 2017 : Франсуа Рульє / Métaquine

Найкраще оповідання 
 1980 : Жюллі Вінтребер // La Créode
 1981 : Жак Бойро // Chronique de la vallée та Серж Брюссоло // Subway, éléments pour une mythologie du métro (ex-æquo)
 1982 : Крістін Ренар // La Nuit des albiens
 1983 : Роланд Вагнер // Faire-part
 1984 : Ліонель Еврар // Le Clavier incendié
 1985 : Жан-П'єр Юбер // Pleine peau
 1986 : Сильві Лайне // Le Chemin de la rencontre
 1987 : Жерар Клайн // Mémoire morte
 1988 : Жан-П'єр Юбер // Roulette mousse
 1989 : Франсіс Валері // Bumpie™
 1990 : Франсіс Валері // Les voyageurs sans mémoire
 1991 : Реймонд Мілесі // Extra-muros
 1992 : Жан-Клод Дюньяк // L'Autre Côté de l'eau
 1993 : Вілді Пету // Accident d'amour
 1994 : Реймонд Мілесі // L'heure du monstre
 1995 : Серж Леман // Dans l'abîme
 1996 : Серж Дельсеме // Voyage organisé
 1997 : Роланд Вагнер // H.P.L. (1890—1991)
 1998 : Жан-Клод Дюньяк // Déchiffrer la trame
 1999 : Жан-Жак Нгуєн // L'Amour au temps du silicium
 2000 : Сильві Дені // Dedans, dehors
 2001 : Клод Екен // La Fin du big bang
 2002 : Реймонд Мілесі // Le Sommeil de la libellule
 2003 : Жан-Жак Жирардо // Gris et amer 1 : Les Visiteurs de l'éclipse та Сильві Лайне // Un signe de Setty (ex-æquo)
 2004 : Клод Екен // Fragments lumineux du disque d'accrétion
 2005 : Уго Беллагамба // Chimères
 2006 : Сильві Лайне // Les Yeux d'Elsa
 2007 : Серж Леман // Origami
 2008 : Жан-Клод Дюньяк // Repli sur soie
 2009 : Жанна-А Дебатс // La Vieille Anglaise et le continent
 2010 : Жером Ноїрез // Terre de fraye
 2011 : Тімоті Рей // Suivre à travers le bleu cet éclair puis cette ombre
 2012 : Уго Беллагамба // Journal d'un poliorcète repenti
 2013 : Аєрдаль // RCW et Томас Геха // Les Tiges (ex-æquo)
 2014 : Крістіан Леур'є // Le Réveil des hommes blancs
 2015 : Сильві Лайне // L'Opéra de Shaya
 2016 : Лоран Женефор // Ethfrag
 2017 : Естель Фей // Les Anges Tièdes

Посилання 
 Офіційний сайт

Роні
Роні
Фантастичні премії Франції
Роні
Жозеф Роні-старший
Засновані у Франції 1980